Le championnat de France de rugby à XV de 2e division 1938-1939 appelé Honneur est la deuxième édition et l'antichambre de la première division.

La saison se conclut sur la victoire de l'US bressane en finale contre le FC Lourdes sur le score de 5 à 3.

Première phase

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Poule E 

|}

Poule F 

|}

Poule G 

|}

Données manquantes sur deux matchs du FC Lyon contre l'US seynoise et le Stade châteaurenardais.

Poule H 

|}

Poule I 

|}

Poule J 

|}

Données manquantes sur deux matchs de l'US Montpellier contre le Saint-Marcellin Sports et le Lancey-Sports.

Poule K 

|}

Poule L 

|}

Deuxième phase

Douzièmes de finale 
Les matchs se déroulent sur terrain neutre.

L'US Montluçon se qualifie.

Sixièmes de finale

Barrages de relégation 
Les derniers de poule de la première phase affrontent les vainqueurs de poule du Championnat de France Promotion 1938-1939. Les vainqueurs de ce barrages se maintiennent tandis que les perdants évolueront dans la division inférieure la saison suivante.

Troisième phase

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Finale

Notes et références

Liens externes 
 

1938-1939
Rugby à XV en 1938
Rugby à XV en 1939
Championnat de France en 1938
Championnat de France en 1939